La Prvi razred 1934./35. (in lingua italiana prima classe 1934-35), in cirillico Први разред 1934./35., fu la sedicesima edizione della massima divisione delle varie sottofederazioni (podsaveze) in cui era diviso il sistema calcistico del Regno di Jugoslavia.

Questa fu la seconda edizione della Prvi razred come seconda divisione: le vincitrici delle varie sottofederazioni non si sarebbero sfidate per il titolo, bensì per la promozione al Državno prvenstvo (campionato nazionale) della stagione successiva.

Sottofederazioni

Lubiana

Zagabria

Osijek

Subotica

Gruppo Subotica

Gruppo Danubio

Gruppo Tibisco

Gruppo Bačka centrale

Girone finale

Novi Sad

Veliki Bečkerek / Petrovgrad
 Il 18 febbraio 1935, Veliki Bečkerek cambia il nome in Petrovgrad.

Prima fase
 PETROVGRADSKA LIGA:
 Švebiše 18, ŽSK 15, Obilić 14, Vojvodina 14, RSK Borac 14, Radnički 5, Građanski (Jaša Tomić) 4 punti.

Fase finale
 Lo Švebiše ha disputato una sola partita e poi si è ritirato.

Belgrado

Banja Luka
 Le squadre della città di Banja Luka vengono divise in due gruppi: le prime 3 classificate del primo e le prime 2 del secondo accedono al girone per il titolo di campione di Banja Luka. Le squadre della provincia vengono divise in 4 gruppi ed hanno disputato un torneo ad eliminazione diretta. I vincitori delle due fasi (città e provincia) si sfidano per il titolo di campione sottofederale.

Banja Luka città - Girone finale

Fase finale

Sarajevo

Spalato

Città
 La fase autunnale si è svolta col format di coppa, quella primaverile con quella del girone.

Provincia

Finale
 Finale fra le vincitrici del gruppo cittadino e del gruppo provinciale.

Cettigne
 Per disaccordi con la Cetinjski nogometni podsavez, le compagini delle Zetska župa (parrocchia dello Zeta) e della Primorska župa (parrocchia del litorale) non partecipano al torneo. Quindi, in questa edizione, sono coinvolte solo le squadre della città di Cettigne.

Kragujevac

I razred
 Lo Šumadija ha subito una squalifica di 4 mesi (dal 30 marzo al 30 luglio 1934): le 5 partite in questo arco di tempo sono divenute sconfitte 0-3 a tavolino.

Fase finale
 Le prime due classificate della I razred disputano un girone con le vincitrici della Zapadnomoravska župa e della Moravska župa per determinare il campione sottofederale.

Niš

I razred Niš

Fase finale
 Poiché la Leskovačka župa non ha espresso il proprio vincitore (partite rinviate a causa della morte del re Alessandro), viene invitata la squadra detentrice, lo Josif Leskovac.

Skopje

Note

Voci correlate 
 Državno prvenstvo
 Državno prvenstvo 1934-1935
 Kupovi Kraljevine Jugoslavije

Collegamenti esterni 
 Campionato nazionale 1934-1935 su exyufudbal
 Prima classe 1934-1935 su exyufudbal
 Campionati 1929-1944 su fsgzrenjanin
 Campionati 1931-1940 su claudionicoletti
 

Calcio nel 1934
Calcio nel 1935
Campionato jugoslavo di calcio